Чеботько — фамилия украинского происхождения.

Известные носители
 Чеботько, Михаил Ульянович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Чеботько, Николай Сергеевич (1982—2021) — казахстанский лыжник.